Снитко — фамилия:

 Снитко, Андрей Владимирович (1996—2014) — участник вооружённого конфликта на востоке Украины. Герой Украины.
 Снитко, Евгений Николаевич (1938—2015) — советский футболист.
 
 Снитко, Константин Константинович (1895—1967) — советский военный деятель, генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы, действительный член Академии артиллерийских наук, доктор военных наук.
 Снитко, Крис (род. 1973) — американский футболист.
 Снитко, Михаил Сергеевич (1953—2020) — белорусский дирижёр.
 Снитко, Олег Вячеславович (1928—1990) — советский физик, лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники.

 Снитко, Надежда Дамиановна (после замужества Плаксина) (1899—1949) — русская сестра милосердия. Мать Г. В. Плаксина.

См. также 
 Снытко